Alain Riou peut faire référence à :
 Alain Riou (né en 1941), journaliste, critique et réalisateur français.
 Alain Riou (1953-2004), responsable associatif et homme politique français.